Hünseler ist der Familienname folgender Personen:

 André M. Hünseler (* 1981), deutscher Fotokünstler, Dozent und Autor
 Peter Hünseler (* 1948), deutscher Politikwissenschaftler